Boter ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Boter (* 1954), niederländischer Gräzist 
 Iris Boter (* 1972), niederländische Kinderbuchautorin und Illustratorin